Vorstendom Schwarzburg-Sondershausen (1716-1806), wereldlijk Rijksvorstendom in het Heilige Roomse Rijk
 Vorstendom Schwarzburg-Sondershausen (1806-1918), een Duitse staat